Malécot est un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités 

 Aimé Malécot (1896-1960), architecte et homme politique français, sénateur ;
 Gustave Malécot (1911-1998), mathématicien français ;
 Louis Malécot (1861-19?), pionnier français de l'aviation ;
 Kléber Malécot (1915-2008), homme politique français, sénateur.

Lieux 

 , lac au Canada ;
 Site des Malécots, site minier et géologique, en Maine-et-Loire, en France.